Kabinett Shehu steht für folgende Regierungen der Sozialistischen Volksrepublik Albanien:

 Kabinett Shehu I (1954 bis 1958)
 Kabinett Shehu II (1958 bis 1962)
 Kabinett Shehu III (1962 bis 1966)
 Kabinett Shehu IV (1966 bis 1970)
 Kabinett Shehu V (1970 bis 1974)
 Kabinett Shehu VI (1974 bis 1978)
 Kabinett Shehu VII (1978 bis 1981)